Principi di Valacchia
 Principi di Moldavia
 Domnitor
 Re di Romania

Pagine correlate 

 Capi di Stato della Romania